Johann Pregizer ist der Name folgender Personen:

* Johann Philipp Pregizer (1713–1763), deutscher Staatsbeamter